Cattedrale di San Demetrio – Vladimir
 Cattedrale di San Demetrio Megalomartire